KMU ist die Abkürzung für:
 Flughafen Kismaayo in Somalia (IATA-Code)
 Kleine und mittlere Unternehmen, Sammelbezeichnung für Unternehmen
 Berner KMU, Unternehmensverband
 Karl-Marx-Universität, Name der Universität Leipzig von 1953 bis 1991
 Kauno medicinos universitetas, siehe Medizinische Universität Kaunas
 Kaohsiung Medical University, Medizinische Universität in Kaohsiung, Taiwan ()
 Kontrastmitteluntersuchung
 Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung

Abkürzung